Horváth Róbert (1962) labdarúgó (Ferencvárosi TC, Rába ETO)
 Horváth Róbert (1971) vallásfilozófus, szerkesztő
 Horváth Róbert (1975) labdarúgó (Haladás, FC Sopron, Győri ETO)
 Horváth Róbert (1980) labdarúgó-játékvezető
 Horváth Róbert (2000) labdarúgó (Újpest)
Horváth Róbert fizikus, biofizikus, Lendület ösztöndíjas kutató
 Horváth Róbert matematikus, egyetemi oktató 

hasonló nevűek
 Horváth Róbert István (1847–1915) bencés áldozópap, bencés alperjel, gimnáziumi zenetanár